Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (finale)
 Tom Okker (primo turno)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Harold Solomon (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1976